Анке — немецкая фамилия. Известные носители:
 Анке, Николай Богданович (1803—1872) — ординарный профессор фармакологии, общей терапии и токсикологии Московского университета.
 Анке, Ханнелоре (род. 1957) — германская спортсменка.